ReLoad est un album du groupe de thrash metal Metallica
 Reload est un album du chanteur gallois Tom Jones
 Reload est un comics de Warren Ellis
 Reload est un groupe de musique électronique constitué de Tom Middleton et Mark Pritchard.
 Reload est un morceau des DJs d'electro house Tommy Trash & Sebastian Ingrosso
 Reload est un jeu de plateau publié en 2021 par Kolossal Games